Brusius ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Brusius (* 1950), deutscher Maler

Siehe auch:
 Petrobrusianer, nach dem religiösen Schwärmer Peter de Bruys (Bruis, Brusius)